est le mot anglais correspondant à « jumeaux ».

Cinéma et à la télévision 

 Twins, un film de 1925 réalisé par Scott Pembroke et Joe Rock, avec Stan Laurel ;
 Jumeaux, un film de 1988 réalisé par Ivan Reitman avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito ;
 Twins, une série télévisée américaine diffusée en .

Musique 

 Twins est un groupe de Cantopop de Hong Kong, ainsi que le titre d’un de leurs EP ;
  est un album de Ornette Coleman sorti en 1971 ;
  est un groupe de synthpop allemand populaire dans les années 1980.
Les Twins, danseurs de hip-hop

Autres 

 les Twins du Minnesota, une équipe de baseball ;
 TWINS : acronyme de Two Wide-angle Imaging Neutral-atom Spectrometers  ou « spectromètres grand angulaires jumeaux imageurs d'atomes neutres ».